Окунёвая

 Окунёвая (приток Левой Ажармы) — река в Красноярском крае.
 Окунёвая (приток Лососинки) — река в Выборгском районе Ленинградской области.
 Окунёвая (приток Махни) — река в Томской области.
 Окунёвая (приток Кыртыпъяха) — река в Ханты-Мансийском АО.